Xingnan (kinesiska: 兴南, 兴南街道) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, nära eller i stadens centrum. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xingnan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km norr om Xingnan. Runt Xingnan är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin

WP:Projekt Kina